Jean Forest ist der Name folgender Personen:

* Jean Forest (Schauspieler) (1912–1980), französischer Schauspieler, Hörspielautor und -produzent
 Jean Forest (Politikerin) (* 1926), kanadische Politikerin 
 Jean Forest (Linguist) (* 1942), kanadischer Linguist und Literaturwissenschaftler 
 Jean-Claude Forest (1930–1998), französischer Comiczeichner
 Jean Kurt Forest (1909–1975), deutscher Komponist und Musiker